Келтска лига у рагбију 2005/06. (службени назив: 2005–06 Celtic League) је била 5. сезона Келтске лиге у рагбију. Учествовало је 11 рагби тимова из Шкотске, Велса, Северне Ирске и Републике Ирске.

Трофеј је освојио Алстер.

Учесници

Табела

Статистика и награде 

Највише поена

  Фелипе Контепоми 287, Ленстер
  Дејвид Хумфрис 229, Алстер
  Ники Робинсон 173, Кардиф
  Ден Паркс 125, Глазгов
  Крис Патерсон 122, Единбург

Највише есеја

  Томи Боу 10, Алстер
  Џејсон Форстер 10, Њупорт
  Фелипе Контепоми 9, Ленстер
  Ники Вокер 8, Бордерс
  Крис Чекај 7, Кардиф

Референце 

Сезоне Келтске лиге у рагбију
Рагби у 2005.
Рагби у 2006.